Куп Чешке у кошарци () је годишње кошаркашко такмичење у Чешкој. Прво издање приређено је 1994. године. Организацијом се бави Кошаркашки савез Чешке.

Досадашња финала 

 У загради поред сезоне се налази град у коме је одржан завршни турнир Купа Чешке.

Успешност клубова

Види још 
 Прва лига Чешке у кошарци

Спољашње везе 

 Сајт Кошаркашког савеза Чешке

Национална кошаркашка куп такмичења
Кошарка у Чешкој Републици